Le championnat du monde de snooker 1937 s'est déroulé au Thurston's Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1937
Snooker
Snooker 1937
1937 en Angleterre